2666 est une année du .
 2666 est un roman inachevé de l'écrivain Roberto Bolaño.
 (2666) Gramme est un astéroïde.

Homonymie
Homonymie de nombre